CTD kan syfta på:

 C-terminal domän – en ände av en peptidkedja med en fri karboxylgrupp.
 CTD – en datorterm som innebär att ett datorprogram ofrivilligt stängs ned, se Crash to Desktop
 CTD (oceanografi) – mätinstrument inom havsforskningen
 Crash Test Dummies – musikgruppen Crash test Dummies
 CTD – en uppsättning specifikationer för ansökan att registrera ett specifikt läkemedel, se Common Technical Document
 CTD – en genetisk nedärvd sjukdom Carnitin Transporter Deficiency som är mer förekommande på Färöarna och i Japan, se Primär karnitinbrist